Mars steht für:

 Mars (Mythologie), Kriegsgott im antiken Italien
 Mars (Planet), vierter Planet des Sonnensystems
 Mars (Schokoriegel), Süßware
 Mars (Schifffahrt), Teil des Segelschiffmastes
 Mars (Raumsonde), Serie sowjetischer Raumsonden
 Mars, Automarke (1913), siehe Slatiňanská továrna automobilů R. A. Smekal
 MArs, Marinearsenal, Dienststelle der Bundeswehr, siehe Marinearsenal (Deutschland)
 MaRS Discovery District, Forschungspark in Toronto für Medizin und angelehnte Forschungsgebiete

Personen:
 Mars (Familie), US-amerikanische Familie
 Mars (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Mars, Künstlername des deutschen Sängers und Schauspielers Marcel Saibert

Kultur:
 Mars (Band), US-amerikanische No-Wave-Band (1975–1978)
 Mars (Fritz Zorn), autobiografisches Werk von Fritz Zorn (1977)
 Mars (Computerspiel), Computerspiel von Aardvark aus dem Jahr 1982
 Mars (Manga), japanisches Manga von Fuyumi Sōryō (ab 1995)
 Mars (Fernsehserie), Fernsehserie des National Geographic Channel (2016)

Unternehmen:
 Mars-Film, deutsche Filmproduktionsgesellschaften
 Mars Incorporated, US-amerikanischer Nahrungsmittelkonzern
 Mars Austria, Tochter von Mars Incorporated
 Mars Deutschland, Tochter von Mars Incorporated
 Mars Motor Company, britischer Automobilhersteller
 Mars-Werke, deutscher Motorradhersteller

Schiffe:
 HMS Mars (1794), 74-Kanonen-Linienschiff der britischen Royal Navy
 HMS Mars (1896), Vor-Dreadnought-Linienschiff der Majestic-Klasse der britischen Royal
 Mars (Schiff, 1705), 54-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1706–1719)
 Mars (Schiff, 1740), 64-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1741–1755)
 Mars (Schiff, 1769), 64-Kanonen-Linienschiff der französischen Marine (1770–1773)
 Mars (Schiff, 1561), schwedisches Kriegsschiff
 Mars (Schiff, 1922) schweizerisches Passagierschiff auf dem Bodensee
 Mars (Schiff, 1927), Fahrgastschiff in Berlin, siehe Tempelhof (Schiff, 1927)
 USS Mars (AFS-1), Versorgungsschiff der United States Pacific Fleet
 Martin JRM Mars, US-amerikanischer Flugboottyp, siehe Martin JRM
 Liste von Schiffen mit dem Namen Mars
 Liste der Namen deutscher Kriegsschiffe (A–M) #Ma

Mars ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Mars, Verwaltungseinheit oder Provinz in Armenien, siehe Armenien #Verwaltungseinheiten
 Mars (Ukraine), ukrainisch Марс, Dorf in der Nordukraine
 Mars (Pennsylvania), Ortschaft in den Vereinigten Staaten

Frankreich:
 Mars (Fluss), Fluss im Einzugsbereich der Dordogne, Frankreich
 Mars (Ardèche), Gemeinde im Département Ardèche
 Mars (Gard), Gemeinde im Département Gard (ehemalige Gemeinde)
 Mars (Loire), Gemeinde im Département Loire
 Mars-la-Tour, Gemeinde im Nordosten Frankreichs
 Mars-sous-Bourcq, Gemeinde im Département Ardennes
 Mars-sur-Allier, Gemeinde im Département Nièvre
 Les Mars, Gemeinde im Département Creuse

Antarktis:
 Mars-Gletscher, Gletscher auf der Alexander-I.-Insel
 Mars Col, Gebirgspass auf der James-Ross-Insel
 Mars Hills, Hügelgruppe im Viktorialand
 Mars Island, Insel vor der Knox-Küste des Wilkeslands
 Mars-Oase, auf der Alexander-I.-Insel

 MARS steht für:
 MARS (Software), Emulator zur Simulierung der MIPS32-Architektur (MIPS Assembler and Runtime Simulator)
 MARS (Verschlüsselung), Verschlüsselungsalgorithmus
 Mauritius Amateur Radio Society, Amateurfunkverband auf Mauritius
 Memory Array Redcode Simulator, virtuelle Maschine für das Programmierspiel Core War
 Mid-Atlantic Regional Spaceport, US-amerikanischer Weltraumbahnhof
 Military Auxiliary Radio System der US-Streitkräfte
 Mittleres Artillerieraketensystem der Bundeswehr, siehe Multiple Launch Rocket System
 Modern Architectural Research Group, britische Architektengruppe (1933–1957)
 Molecular Adsorbent Recirculation System, medizinisches Gerät zur Reinigung des Bluts außerhalb des Körpers
 Mongolian Amateur Radio Society, ein mongolischer Amateurfunkverband

Siehe auch:

 Marrs (Begriffsklärung)
 Marz (Begriffsklärung)

Abkürzung